Ивано-Франковский (до 1962 Станиславский) областной комитет КП Украины () - орган управления Ивано-Франковской (Станиславской) областной партийной организацией КП Украины (1939—1991).

Станиславская область образована 4 декабря 1939 года на территории бывшего Львовского воеводства Польши, присоединённой к СССР в сентябре 1939 года. 9 ноября 1962 года переименована в Ивано-Франковскую область. Центр — г. Ивано-Франковск (до 1962 — Станислав).

Первые секретари Станиславского обкома 
27.11.1939-06.1941 Груленко, Михаил Васильевич

08-11.1941 (подпольный) Бескровный, Ефим Степанович

1944-1949 Слонь, Михаил Варнаевич

03.1949-01.1950 Щербак Филипп Кузьмич

1950-1951 Слонь, Михаил Варнаевич

1951-06.1959 Щербак Филипп Кузьмич

06.1959-9.11.1962 Лысенко, Яков Иванович

Первые секретари Ивано-Франковского обкома 
9.11.1962-1963 Лысенко, Яков Иванович

08.1963-02.1966 Кащеев, Иван Андреевич

02.1966-03.1969 Погребняк, Яков Петрович

03.1969-11.1973 Добрик, Виктор Фёдорович

11.1973-1978 Безрук, Павел Федорович

1978-22.12.1983 Скиба, Иван Иванович

22.12.1983-12.1985 Ляхов Иван Андреевич

12.1985-9.02.1990 Посторонко, Иван Григорьевич

9.02.1990-08.1991 Куравский, Зиновий Васильевич

Литература 
Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю.В. Горячев. М., 2005.

Областные и окружные комитеты КП Украины
XX век в Ивано-Франковской области